Sabine potrebbe riferirsi a:

Astronomia
 Sabine  – asteroide
 Sabine  – cratere lunare intitolato all'astronomo ed esploratore irlandese Edward Sabine

Arte 
 Le Sabine  – dipinto ad olio su tela del pittore Jacques-Louis David
 Ratto delle Sabine  – statua, opera di Giambologna, che fa parte dell'arredo Granducale della Loggia dell'Orcagna in piazza della Signoria a Firenze
 Il ratto delle Sabine  – film del 1945 diretto da Mario Bonnard

Geografia 
 Sainte-Sabine  – comune francese situato nel dipartimento della Côte-d'Or nella regione della Borgogna
 Sabine  – fiume statunitense
 Sabine   – fiume neozelandese
 Sabine  – lago statunitense

Onomastica
 Sabine  – forma francese e tedesca del nome proprio di persona italiano Sabina

Persone 
 Sir Edward Sabine (1788-1883) – astronomo, scienziato ornitologo ed esploratore irlandese
 Wallace Clement Sabine  – fisico statunitense
Sabine Schmitz (1969-2021) – pilota automobilistica tedesca e personaggio televisivo

Altro 
 Ratto delle sabine  – antico racconto riguardante Roma
 Sabine  – personaggio dell'universo Top Cow
 Sabine  – personaggio del fumetto The Order of the Stick
 Sabine  – cultivar di olivo francese